James Prinsep (taalkundige) (1799 - 1840), Engels oriëntalist, antiquair en taalkundige;
James Prinsep (voetballer) (1861 - 1895), Engels voetballer.